Genengan (Doko)
 Genengan (Jumantono)
 Genengan (Kawedanan)
 Genengan (Pakisaji)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing